Rampur – città dell'India nell'omonimo distretto 
Rampur – città dell'India nel distretto di Shila
Rampur – antico stato dell'Asia